Magnuson est un nom d'origine scandinave, signifiant « le fils de Magnus ». Il peut faire référence à :

Personnalités 
 Godfred Magnuson de Man, roi de l'île de Man quelques mois en 1275 ;
 Keith Magnuson (1947-2003), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ann Magnuson (1965-), actrice américaine ;
 Trystan Magnuson (1985-), joueur canadien de baseball ;
 Christine Magnuson (1985-), nageuse américaine.

Droit 
 Loi Magnuson–Stevens sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques, loi fédérale américaine de 1976 concernant la surpêche.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme